Фористдејл има више значења:
 Фористдејл (Алабама)
 Фористдејл (Масачусетс)